

Települések
 Ausztria
Hum falu Grafenstein községben Karintiában

 Bosznia-Hercegovina
Hum, (magyarul Halomföld, horvátul másképpen Humska zemlja, vagy Zahumlje) történelmi terület a Neretva alsó folyása mentén
Hum falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
Hum falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Hum falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Hum falu Buzet községben, Isztria megyében
Hum falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében
Hum Bistrički falu Máriabeszterce községben, Krapina-Zagorje megyében
Hum Košnički falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében
Hum na Sutli falu és község Krapina-Zagorje megyében
Hum Stubički falu Gornja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében
Humváros falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében
Hum Zabočki falu Zabok községben, Krapina-Zagorje megyében
Breznički Hum falu és község Varasd megyében

 Szerbia
Hum falu Niš községben, a Nišava körzetben

 Szlovénia
Hum falu Brda községben, Goriška régióban
Hum pri Ormožu falu Ormosd községben Podravska régióban

Zene és film
 Hum amerikai együttes
 Hum (1991) bollywoodi film